Slowaakse Radenrepubliek (1919)
 Eerste Slowaakse Republiek (1939-1945), een staat gesticht onder invloed van nazi-Duitsland
 Slowaakse Socialistische Republiek, (1969-1992), het Slowaakse deel van Tsjechoslowakije, de laatste twee jaren bekend als Slowaakse Republiek
 De officiële naam van het huidige Slowakije.